A Mídia digital out of home é um tipo de propaganda exterior que faz essencialmente qualquer tipo de publicidade que atinge o consumidor enquanto o público alvo está fora de casa. Isto está em contraste com a transmissão, impressão e publicidade na Internet.

Mídia Digital Out of Home de acordo com definições internacionais,pode ser dividida em três setores:
Alto Impacto: Enormes monitores de LCD disponíveis em diferentes locais ao ar livre e que atinge pedestres e pessoas em trânsito.
Ponto de venda: Monitores instalados em pontos de venda como supermercados, lojas, restaurantes e Shopping Centers.
Audiência Cativa: Comunicação exibida em um local específico, com públicos específicos, onde o consumidor está disponível como  ônibus, metro, trem, elevador, aeroporto, maternidade, etc.

R & M 
 Propaganda
 Outdoors

Formatos de mídia